

Sigle 
 Late Bottled Vintage – categoria di porto
 Luminous blue variable – variabile blu luminosa, stella variabile S Doradus

Codici 
 LBV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Libreville-Léon M'Ba, (Gabon)
 lbv – codice ISO 639-3 della lingua lavatbura-lamusong